Houtindustrie Picus, houtverwerkend bedrijf in Eindhoven
 Picus (geslacht), een geslacht van spechten waartoe onder andere de grijskopspecht behoort
 Picus (mythologie), een figuur uit de Romeinse mythologie die volgens Ovidius in een specht werd veranderd.